Tablado puede referirse a:

Lugares de España:

 Tablado, una parroquia del concejo de Degaña, Principado de Asturias (España).
 Tablado, una parroquia del concejo de Tineo, Principado de Asturias (España).
 Tablado, una localidad del municipio de Luena, Cantabria (España).

Otros usos:

 Tablao: local con espectáculos flamencos.
 tablados: escenarios para espectáculos carnavalescos en Uruguay, especialmente en Montevideo: Véase los artículos Carnaval en Uruguay y Murga en Uruguay.

 y sobre tablada''